McHenry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 McHenry Township (Illinois)
 McHenry Township (North Dakota)
 McHenry Township (Pennsylvania)